Kardinalerne, også kendt som "Kirkens Prinser", der i dag lever og, uanset om de har eller ikke har ret til at stemme under pavevalget, er med i denne liste. Alle kardinalerne der har ret til at stemme skal være under 80 år og ikke være kardinaler in pectore, blandt de vigtigste betingelser. I dag er der 201 levende kardinaler, hvor 116 af dem har stemmeret, og 85 uden stemmeret. 

Denne liste af nuværende kardinaler er blevet delt op i kontinent, alder og land i alfabetisk rækkefølge, for en bedre, nemmere og klarere forståelse og fortolkning af listen. Alligevel er det en ordensbar liste. Det vil sige, for eksempel, at for at se kardinalerne i alfabetisk rækkefølge ifølge deres efternavn, skal man klikke på boksen øverst på "Navn" kolonnen.

Afrika

Asien

Europa

Nord- og Centralamerika

Oceanien

Sydamerika

Henvisninger 

Kardinaler
Lister over personer